Le Singe est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Singe, une fable de Jean de La Fontaine (1693).
 Le Singe, une nouvelle de Stephen King (1980).